Perczel Dénes, bonyhádi (1843–1933) tábornok, a Ferenc József-rend lovagja
Perczel Dénes, bonyhádi (1929–2013) budapesti építész, festő és grafikus, a Középülettervező Vállalat (KÖZTI) alkalmazottja, több magyarországi templom és templombelső tervezője